Бостан може да се отнася за:
 Бивше село Бостан, а сега част от Горна Хубавка
 Нива или място, засадено с дини и пъпеши
 Диня

Вижте също 
 Бостън

Източници